Чикаго — місто в Сполучених Штатах Америки, штат Іллінойс.
 Чикаго — річка в місті Чикаго, Іллінойс.
 Чикаго — коктейль на основі бренді
 «Чикаго» — фільм-мюзикл Роба Маршалла, що вийшов у 2002 році
 «Чикаго» — бродвейський мюзикл.
 Озеро Чикаго — доісторичне моренне озеро, попередник сьогоденного озера Мічиган.

Прізвище 
 Джуді Чикаго (справжнє ім'я Джудіт Сильвія Коен;  1939) — американська художниця-феміністка